Cortex cingulaire antérieur
Cortex cingulaire postérieur
Gyrus cingulaire
Sillon cingulaire